Misaki steht für:
 Misaki (Chiyoda), einen Ortsteil von Chiyoda
 Misaki (Chiba) (heute: Isumi (Chiba)), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Chiba 
 Misaki (Ehime) (heute: Ikata (Ehime)), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Ehime 
 Misaki (Okayama), eine Stadt in der Präfektur Okayama
 Misaki (Osaka), eine Stadt in der Präfektur Osaka
 Misaki-Pony, eine japanische Pferderasse

Misaki ist der Familienname folgender Personen:
 Chieko Misaki (1920–2012), japanische Schauspielerin
 Mitsuhiro Misaki (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Shirō Misaki, japanischer Fußballspieler

Misaki ist der Vorname folgender Personen:
 Misaki Itō (Schauspielerin)
 Misaki Shigeno (Skispringerin)